Li Jia Wei (李佳薇, Pinyin Lǐ Jiā Wēi; * 9. August 1981 in Peking) ist eine Tischtennisspielerin aus Singapur.

Unter Anleitung ihres Vaters Li Wanxian, dem Betreiber einer Tischtennisschule, begann Li im Alter von sechs Jahren Tischtennis zu spielen. 1996 kam sie nach Singapur und schloss sich der Singapore Table Tennis Association an. Drei Jahre später nahm sie die Staatsangehörigkeit des Gastlandes an.

Ihre größten sportlichen Erfolge feierte Li bei der Tischtennisweltmeisterschaft 2003 in Paris, als sie Fünfte wurde. Im Jahr darauf erreichte sie bei den Olympischen Sommerspielen in Athen das Halbfinale. Dort unterlag sie zunächst der Nordkoreanerin Kim Hyang-mi und später im Spiel um Platz 3 der Südkoreanerin Kim Kyung-ah.

Li wurde 2002 in Singapur zur Sportlerin des Jahres gewählt und bekam den Excellence for Singapore Award verliehen. Vom Singapore National Olympic Council wurde sie 2000 und 2001 zweimal in Folge mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Wegen gesundheitlicher Probleme beendete sie Ende 2012 ihre Karriere als Leistungssportlerin.

Sie war verheiratet mit dem Badmintonspieler Ronald Susilo. Von ihm trennte sie sich und heiratete im Oktober 2008 den Geschäftsmann Li Chao, mit dem sie einen Sohn hat.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 13. Januar 2013)
  (abgerufen am 13. Januar 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Singapur)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Weltmeister (Tischtennis)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Singapurer
Chinese
Geboren 1981
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)